Карл Менгер (нім. Karl (von Wolfensgrün) Menger; 23 лютого 1840, Новий Сонч — 26 лютого 1921, Відень) — австрійський економіст
 Карл Менгер (молодший) — австрійський математик
 Антон Менгер Антон Менгер фон Вольфенсґрюн (нім. Anton Menger von Wolfensgrün, 12 вересня 1841, Манів, Галичина — 6 лютого 1906, Рим) — австрійський юридичний експерт і теоретик соціалізму